

Personajes 
 Antonio José González Padilla, futbolista español.
 Antonio José González Zumárraga (1925-), arzobispo emérito de Quito (Ecuador).